L'edizione 1990 della 2. divisjon vide le vittorie finali di Sogndal e Lyn Oslo.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A
Sogndal promosso nella Tippeligaen.
Bryne alle qualificazioni alla Tippeligaen.
Os, Stord e Faaberg retrocesse.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B
Lyn Oslo promosso nella Tippeligaen.
Eik-Tønsberg alle qualificazioni alla Tippeligaen.
Skarp, Namsos e Sprint-Jeløy retrocesse.

Qualificazioni per la Tippeligaen 1991

Verdetti delle qualificazioni per la Tippeligaen 1991
Lillestrøm mantiene un posto nella Tippeligaen.

Collegamenti esterni
 Risultati e statistiche del  e del  su Fotball.no

Calcio nel 1990
Campionato norvegese di calcio